Камаре́-сюр-Ег, Камаре-сюр-Еґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Марселя, 25 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1748 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4685,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 
  Травако-Сіккомаріо, Італія

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Камаре-сюр-Ег 
 [ Розташування муніципалітету Камаре-сюр-Ег на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз